Završje je lahko:
 Završje, Trbovlje (Slovenija)
 Završje Belečko (Hrvaška)
 Završje Loborsko (Hrvaška)
 Završje Netretićko (Hrvaška)
 Završje Podbelsko (Hrvaška)
 Završje Začretsko (Hrvaška)
 Završje, Sibinj (Hrvaška)
 Završje, Brod Moravice (Hrvaška)
 Završje, Grožnjan (Hrvaška)
 Završje, Brestovac (Hrvaška)